Jméno a příjmení John Robinson nosí více různých osob:

 John Robinson (sochař) (1935–2007) – britský sochař
 John Robinson (hudebník) (* 1954) – americký bubeník
 John Robinson (herec) (* 1985) – americký herec
 John Thomas Romney Robinson (1792–1882) – irský fyzik a astronom